Hersilia – forma latina del nome proprio di persona femminile Ersilia
Hersilia – specie di ragni della famiglia Hersiliidae
Hersilia – comune argentino del dipartimento di San Cristóbal, provincia di Santa Fe
206 Hersilia – asteroide della fascia principale